Raiffeisen Суперлига 2013/2014 — 15-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 16 августа 2013 года по 1 июня 2014 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово